Svanen kan syfta på:

 Svanen (stjärnbild) – en stjärnbild
 Svanen (miljömärkning) – en nordisk miljömärkning
 Apoteket Svanen (Lund) - ett apotek i centrala Lund
 Apoteket Svanen (Stockholm) – ett före detta apotek i Gamla stan. 
 Svanen (möbel) – en fåtölj
 Svanen (film) – en amerikansk film från 1956
 Bomärket Svanen – en symbol för det nordiska samarbetet
 Lokomotivångaren Svanen – en kombination av ånglok och ångslup
 Svanen (pontonkran) - en flytande lyftkran

Se även
 Svanar